Флаг городского поселения Ба́рсово муниципального образования Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 мая 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6243.

Флаг городского поселения Барсово отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции и является его официальным символом.

Описание флага 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба: белого барса, опирающегося на жёлтые берега, воспроизведённые в нижних углах полотнища».

Символика флага 
Флаг разработан на основе герба городского поселения Барсово и истории урочища Барсова Гора.

Символика фигур флага многозначна:
 фигура барса указывает на название посёлка;
 барс стоящий на двух берегах — аллегория мостов, соединивших промышленный Сургут с «большой землёй»;
 барс, шагнувший с одного берега на другой — символ непрерывности истории, преемственности культур и поколений;
 голубое полотнище и высокие берега указывают на природные особенности посёлка, на огромную роль реки Оби в жизни местного населения.
 голубой цвет — символ водных просторов и бескрайнего неба.
 жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, тепла и энергии.
 белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением барса